«В кру́ге пе́рвом» — первая масштабная экранизация произведения А. И. Солженицына, сценарий к которой написал сам автор. Фрагменты романа «В круге первом» в прочтении Солженицына звучат в закадровом тексте.

Глеб Панфилов:Я прочитал роман в 1974 году и был потрясён. «Вот это бы сделать!» — подумал я тогда. Но догадывался, что это станет возможным лет через 300. Я ошибался — получилось снять через 30 лет.

Сюжет 

Действие происходит в СССР в 1949 году. В подмосковной шарашке Марфино учёные-зэки работают над заказом самого Сталина — аппаратом секретной телефонной связи. Перед главным героем Глебом Нержиным стоит тяжёлый нравственный выбор: служить ненавистному ему режиму или променять счастье тёплой шарашки на тюремный этап ГУЛАГа.

Другая сюжетная линия — это история предателя Иннокентия Володина. Дипломат, выезжавший за рубеж, представитель элиты советской интеллигенции, пытается передать в посольство США информацию о попытке получения агентом советской разведки наработок учёных США в области производства атомной бомбы.

В ролях 
Глеб Панфилов:…Александру Исаевичу перед началом работы я предъявил только альбом с фотографиями будущих исполнителей ролей. И этого <…> было достаточно, чтобы он согласился. Ему очень пришлась по душе идея снимать Евгения Миронова в главной роли. Помню, Галина Вишневская даже говорила в одном интервью: «Как похож Миронов на молодого Солженицына». Я убеждён, что это был верный выбор.

 Евгений Миронов — Глеб Нержин, математик
 Дмитрий Певцов — Иннокентий Володин, дипломат
 Алексей Колубков — Лев Рубин
 Сергей Карякин — Дмитрий Сологдин
 Игорь Кваша — Сталин
 Михаил Самохвалов — Фома Гурьянович Осколупов, куратор объекта «Марфино»
 Олег Харитонов — Руська
 Вячеслав Богачёв — Селивановский
 Валерий Хромушкин — Потапов
 Семён Фурман — Абрамсон
 Михаил Кононов — Спиридон Данилович Егоров, дворник
 Григорий Данцигер — майор Ройтман
 Сергей Баталов — майор Шикин-Мышин
 Роман Мадянов — Абакумов
 Александр Тютин — полковник Яконов
 Владимир Яковлев — Хоробров
 Ришат Губайдулин — Булатов
 Игорь Регнер — Двоетёсов
 Михаил Солодко — Сидоров
 Алексей Паламарчук — Артур Сиромаха, стукач
 Анатолий Панфилов — Земеля
 Олег Кныш — лейтенант Жвакун
 Игорь Скляр — Илларион Павлович Герасимович, учёный
 Василий Белокопытов — лейтенант Смолосидов
 Яна Есипович — Симочка
 Евгений Стычкин — Прянчиков
 Павел Кипнис — Кондрашов
 Ольга Дроздова — Дотнара, жена Володина
 Юлия Новикова — Клара
 Сергей Галкин — Бульбанюк
 Вернер Оамер — полковник Климентьев
 Богдан Берзиньш — лейтенант Шустерман
 Андрей Смирнов — Бобынин
 Николай Пеньков — Макарыгин, прокурор
 Людмила Поргина — жена Макарыгина
 Евгений Гришковец — Галахов, писатель
 Алиса Признякова — Динэра, жена Галахова
 Борис Любимов — критик
 Нелли Уварова — Нинель
 Александр Носик — Виталий Евгеньевич, референт
 Нина Шацкая — Нина, певица
 Алексей Дадонов — офицер Наделашин
 Галина Тюнина — Надя, жена Нержина
 Инна Чурикова — Наталья Павловна, жена Герасимовича
 Альберт Филозов — дядя Авенир
 Наталья Шульга — жена дяди Авенира
 Борис Романов — профессор Челнов
 Анастасия Лапина — Лариса Емина
 Владимир Конкин — профессор Веренев
 Игорь Угольников — Рюмин
 Владимир Ильин-Королёв — Авдеев, телеграфист
 Роман Крюков — Тюкин, телеграфист
 Дмитрий Титов — генерал Власик
 Денис Карасёв — Щагов
 Виктория Фишер — Люська
 Наталья Рыжих — Оленька
 Ольга Сарычева — Муза
 Елена Петунина — Даша
 Марфа Лаврова — дочь Спиридона
 Ксения Качалина — жена Потапова
 Константин Зубрилин — Щевронок
 Игорь Мулев — инженер Маркушев
 Максим Щёголев — палач

Музыка 
Каждая серия фильма начинается с патриотической песни тех лет:
 Серия 1. Россия («Где найдёшь страну на свете краше Родины моей?»). Музыка А. Новикова, слова С. Алымова. 1947 год.
 Серия 2. Песня о столице («Стоит наш Союз, как утёс величавый»). Музыка братьев Дмитрия и Даниила Покрассов, слова В. Лебедева-Кумача.
 Серия 3. Не скосить нас саблей острой («Было много охотников разных»). Музыка братьев Покрасс, слова В. Лебедева-Кумача. 1936 год.
 Серия 4. Наша детская железнодорожная («По счастливой магистрали»). Музыка И. Дунаевского, слова Я. Шварцмана.
 Серия 5. Колхозная песня о Москве («От колхозного вольного края свой привет мы тебе принесли»). Музыка Ф. Маслова, слова В. Гусева.
 Серия 6. Краснофлотский марш («Вкруг советской земли океаны легли»). Музыка М. Блантера, слова В. Лебедева-Кумача. 1937 год. Исполняет ансамбль песни и пляски Московского военного округа под управлением В. П. Побединского. Солист И. Кулешов. Исполнение 1941 года.
 Серия 7. Наш тост («Если на празднике с нами встречаются»). Музыка И. Любана, слова М. Косенко и А. Тарковского. 1942 год.
 Серия 8. Песня о Сталине («На просторах Родины чудесной»). Музыка М. Блантера, слова А. Суркова. 1937 год.
 Серия 9. Вставай, патриот («Вставай, патриот, на защиту страны, наше грозное время не ждёт»). Музыка З. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача. 1941. Исполняет ансамбль песни и пляски НКВД СССР под управлением З. Дунаевского.
 Серия 10. Повторяется песня из первой серии.
Главной музыкальной темой сериала служит мелодия песни «Не слышно шуму городского». Неоднократно звучит популярная песня Александра Варламова «Уходит вечер» — сперва по радио, в оригинальном варианте, затем её напевает герой Евгения Миронова, а также под аккомпанемент аккордеона её исполняет артистка (Нина Шацкая), приглашённая на домашний праздник в квартиру тестя Иннокентия Володина.

Награды 
Экранизация «В круге первом» получила премию «Ника» (2005) в категории «Лучший телевизионный фильм» и приз телевизионной прессы как «телесобытие года» (ТЭФИ-2006) «За обращение к трагической теме отечественной истории и за экранное воплощение прозы Александра Солженицына», Солженицын — ТЭФИ за лучший сценарий, Анатолий Панфилов и Константин Зубрилин — за лучшую работу художника-постановщика, а Михаил Агранович как лучший оператор телевизионного художественного фильма/сериала.

Сериал удостоен главного приза — в номинации «Лучший сериал» — Международного фестиваля аудиовизуальных программ в Биаррице (2007).

См. также 
 «В круге первом» — фильм 1992 года, первая экранизация романа.

Примечания

Ссылки 

 Сайт фильма «В круге первом»
 
 «В круге первом» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Иван Лещинский О романе «В круге первом», его экранизации и современном значении
 Сериал на сайте телеканала «Россия»

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2006 году
Телесериалы России, завершённые в 2006 году
Фильмы-драмы России
Исторические телесериалы России
Экранизации произведений Александра Солженицына
Фильмы Глеба Панфилова
Фильмы о ГУЛАГе
Исторические телесериалы о 1940-х годах
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы, снятые по заказу ВГТРК
Фильмы кинокомпании «Вера»